Con il termine Guarani (scritto anche Guaraní o Guarany) ci si può riferire a:

Etnografia 
Guaraní, popolo dell'America meridionale interna (Brasile, Argentina, Paraguay e Bolivia)
Lingua guaraní, lingua della popolazione guaraní

Economia 
Guaraní paraguaiano, valuta del Paraguay

Geografia 
Acquifero Guaraní, probabilmente il più grande serbatoio d'acqua sotterraneo del mondo
Guarani (Minas Gerais), città nello stato brasiliano di Minas Gerais
Guarani de Goiás, cittadina nello stato brasiliano di Goiás
Guarani das Missões, municipalità dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul

Letteratura e spettacolo 
O Guarani, romanzo dello scrittore brasiliano José de Alencar
Il Guarany, opera-ballo del compositore brasiliano Antônio Carlos Gomes, basata sul suddetto romanzo
Guarany, film italiano del 1948 di Riccardo Freda

Sport 
Guarani Futebol Clube (o semplicemente Guarani), società calcistica brasiliana di Campinas
Guarany Futebol Clube (nota anche come Guarany de Bagé), società calcistica brasiliana di Bagé
Guarani Esporte Clube, società calcistica brasiliana di Divinópolis
Club Guaraní, società calcistica paraguaiana di Asunción